Колодненский сельский совет () — входит в состав
Збаражского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Колодное.

История 
 1940 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Колодное 
 с. Болязубы 
 с. Глинчуки

Примечания